Värskär kan syfta på:

 Värskär, Finström, ö i Finström på Åland
 Värskär, Västervik ö och fiskeläge i Loftahammars socken, Västerviks kommun.

Se även 
 Väderskär